Roger Freeman peut faire référence à:

 Roger Freeman, baron Freeman (1942-), homme politique conservateur britannique
  (1951–2003), pilote de rallye britannique
  (1928–2005), historien militaire britannique
  (1965–2014), homme politique américain
 Matt Freeman (1966-), bassiste et chanteur américain, nom de naissance Roger Matthew Freeman
 Roger Freeman, membre du groupe des années 1980 Pigbag